

Anno 
 1954 – (MCMLIV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1954 a.C.

Matematica 
 1954 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1954 Kukarkin – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
1954 – album del 2019 di Ivana Spagna